Il campionato di Tercera División 1943-1944 fu il 7º campionato avente questa dicitura.

Classifiche finali

Gruppo I

Gruppo II

Gruppo III

Gruppo IV

Gruppo V

Aragona

Valencia

Finale Gruppo V

Gruppo VI

Gruppo VII

Gruppo VIII

Play-off

Gruppo I

Gruppo II

Finali play-off

Note 

Calcio nel 1943
Calcio nel 1944
1943-1944